Взрыв в московском метро 11 июня  года — взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа мощностью 500—800 граммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под сиденье вагона поезда метро, следовавшего от станции «Тульская» в сторону станции «Нагатинская».

Ход событий 
Поезд успел проехать не более 500 метров от станции метро «Тульская» в сторону «Нагатинской». Пятый (по другим источникам — четвёртый) вагон поезда содрогнулся от взрыва. Самодельное взрывное устройство с часовым механизмом было заложено в передней части вагона под мягким сиденьем, рассчитанным на три человека.
В момент взрыва в вагоне находилось более 50 человек. Вагон раздулся от взрыва, окна вылетели не только в нём, но и в соседних вагонах. В металлическом корпусе вагона образовалась солидная пробоина. Пожара не произошло.
Состав из семи вагонов, в котором находилось 250 человек, потерял управление и остановился. Все пассажиры были эвакуированы по тоннелю через станцию «Тульская».
Повреждённый состав был отбуксирован в депо «Варшавская» для изучения экспертами ФСБ.

Погибшие и пострадавшие 
В результате взрыва погибло 4 человека: две женщины в возрасте около 60 лет и 50-летний мужчина.

Пострадавшие доставлены в Институт имени Склифосовского и городские больницы NN 9 и 36.

Пострадали 16 человек, пятеро из них были доставлены в реанимацию.
По информации департамента здравоохранения, среди пострадавших — 10 женщин, 5 мужчин и 1 ребёнок — 4-летняя девочка.
Травмы носят «комбинированный взрывной характер, имеются многочисленные переломы, осколочные ранения и невротические реакции. Имеются случаи ампутаций».

Расследование 
На место взрыва прибыла оперативно-следственная группа УФСБ и совместно с прокуратурой метрополитена произвела осмотр.
Транспортная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье УК РФ 213.3 (терроризм).
В оперативно-следственную группу вошли сотрудники ФСБ, Генпрокуратуры, ГВП и МУРа.

Подробности расследования сообщались противоречиво. По одним источникам «взрывное устройство было сконструировано так, чтобы при взрыве как можно больше людей получили ранения — оно было начинено мелко нарезанной проволокой из жесткого металла».

По другим источникам «террористы хотели избежать большого количества жертв»:

Время и место закладки бомбы в вагон остались неизвестными. По мнению следователей, сделать это, не привлекая внимания пассажиров и служащих метрополитена, можно было на конечных станциях «Пражская» и «Алтуфьевская» или в депо.
Опросив пассажиров взорванной электрички и работников депо следователи попытались составить словесное описание террористов — но из этого ничего не вышло, никто не видел, как закладывалось взрывное устройство.

Руководитель пресс-службы Московского управления ФСБ Сергей Богданов заявил репортеру «Известий», что правоохранительные органы все больше склоняются к версии о политических мотивах происшедшего. Но, заявил Богданов, нельзя исключать возможности действия и появления «какого-нибудь шизофреника, который потребует от властей десять миллионов долларов, угрожая очередным взрывом».

13 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что правоохранительными органами отрабатывается и «чеченская» версия: в службу «02» позвонил некий кавказец и заявил, что теракт в метро — якобы месть непримиримых чеченцев, и что в ближайшие дни в Москве будет совершено ещё несколько терактов. Удалось засечь номер таксофона, и в результате милиционеры задержали звонившего и его спутника. Один из них оказался уроженцем Грузии, а второй — армянином. Их допросили, но о сути их показаний не сообщалось.

15 июня 1996 г. руководитель группы криминалистов ФСБ, собиравшей улики в вагоне, сообщил корреспонденту «Известий», что «кое-какие следы уже есть, и некоторые направления уже отрабатываются». По другим источникам никаких следов не было: 

Следователи через агентуру в криминальной среде установили 11 подозреваемых, которые могли быть причастны к организации и исполнению теракта или могли знать, кто его совершил.

В июле 1997 года были задержаны двое неназванных подозреваемых. В ФСБ заявили, что прямых улик против них нет, но эти люди могут «существенно повлиять на ход расследования». Обвинения им не предъявлялись.

Виновные так и не были установлены.

Реакция 
Экстренно приехавший на место взрыва мэр Москвы Юрий Лужков заявил: «Этот случай самый варварский, зверский из тех, что только может замыслить бандит».

Утром 12 июня на пресс-конференции в мэрии Лужков назвал теракт «попыткой реакционных сил сорвать выборы в столице» и подчеркнул «мы не допустим срыва выборов»: 

Газета «Советская Россия» возмутилась заявлением Лужкова: 

Президент Ельцин выразил официальные соболезнования. Эта террористическая акция, по мнению главы государства, имеет целью «повлиять на предстоящие выборы, но они все равно состоятся»: 

13 июня «Российская газета» отметила, что никто не взял на себя ответственность за взрыв и, следовательно, «преступники ставили своей целью не шантаж, не выдвижение политических условий, а только создание атмосферы страха»: 

Генеральный прокурор Юрий Скуратов, министр внутренних дел Анатолий Куликов и директор ФСБ Михаил Барсуков выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что правоохранительные органы 

Михаил Леонтьев в статье «Предвыборный террор» в газете «Сегодня» обвинял коммунистов: 

Газета «Правда» связала этот теракт с идеями отмены выборов: 

По словам Пола Хлебникова, взрыв произошёл в разгар президентской кампании, и сторонники Бориса Ельцина попытались возложить вину за этот теракт на «экстремистски настроенных коммунистов».
Хлебников отмечал, что взрыв произошёл на следующий день после публикации второго «Письма тринадцати», в котором российские олигархи во главе с Березовским жёстко критиковали Зюганова.

Последствия 
Руководство правоохранительных органов объявило о том, что усилит охрану московского метрополитена «и других объектов жизнеобеспечения города». На конечных станциях после высадки пассажиров сотрудники милиции осматривали каждый вагон, в том числе поднимали сиденья в поисках подозрительных предметов. Машинистам было строго наказано тщательно проверять на конечных станциях, все ли пассажиры покинули поезд. Со станций метро убрали мусорные урны, в которые, как считают, удобнее всего помещать взрывные устройства.

Журналисты отмечали, что москвичи «по-прежнему пользуются подземкой совершенно бестрепетно».

Взрыв в туннеле между станциями «Тульская» и «Нагатинская» стал первым в серии терактов на транспорте, которые были совершены в России 1996-97 годах. 28 июня взорван автобус в Нальчике, 11 и 12 июля были взорваны московские троллейбусы, потом взрывали железнодорожные поезда и вокзалы. Специалисты называли все эти взрывы «транспортной войной» и проявлениями «слепого» терроризма: никто не брал на себя ответственности за них.

Примечания 

Июнь 1996 года
События 11 июня
1996 год в Москве
Террористические акты 1996 года
Террористические акты в Московском метрополитене
Железнодорожные происшествия в России 1996 года
Взрывы в Московском метрополитене
Президентские выборы в России (1996)